George King – botanico britannico
 George Smith King jr. (1928-2006) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 George McZavier King (n. 1994) – cestista statunitense
 George King (1899-1966) – regista britannico